Droga I/12 – droga krajowa I kategorii w środkowych Czechach, łącząca Pragę z Kolinem, gdzie krzyżuje się z drogą nr 38
 Droga I/12 – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca od dawnego przejścia granicznego z Polską w Zwardoniu do skrzyżowania z drogą nr 11 w miejscowości Svrčinovec